Гвардейское — село в Красноармейском районе Саратовской области. Входит в Гвардейское муниципальное образование.

История 
Основано как немецкая колония Пфейфер 15 июня 1767 года выходцами из Майнца, Вюрцбурга и Фульды (104 семьи). Названа по фамилии первого старосты (форштегера). По указу от 26 февраля 1768 года о наименованиях немецких колоний переименована в Гнилушку. В 1846 году в селе появились католическая церковь и церковно-приходская школа.

По списку населённых мест центрального статистического комитета, изданному в 1862 году, в Гнилушке показано 230 дворов, 1199 душ муж. пола, 1146 женского. Здесь имелись: мельницы, маслобойни, церковно-приходская школа, земская школа (с 1888 г.), министерское училище; кооперативная лавка, сельскохозяйственное кооперативное товарищество, начальная школа.

Во второй половине XIX века много людей переселилось из села в Самарскую губернию (23 семьи), в Америку (24 семьи, затем ещё до 40 семей, преимущественно в Буэнос-Айрес).

До 1917 года колония входила в состав Каменского колонистского округа, а после 1871 года причислена к Каменской волости Камышинского уезда Саратовской губернии.

В 1927 году селу Гнилушка возвращено название Пфейфер.

28 августа 1941 года был издан Указ Президиума ВС СССР о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья. Немецкое население депортировано в Сибирь и Казахстан. АССР немцев Поволжья была упразднена и село включено в состав Саратовской области.

Физико-географическая характеристика 
Село находится на юге Красноармейского района, на правом берегу реки Иловля, в 108 км к юго-западу от Саратова, в 8 километрах от границы с Волгоградской областью, в лесостепи, в пределах Приволжской возвышенности. Рельеф местности — холмисто-равнинный, сильно расчленённый балками и оврагами. Высота населённого пункта — 147 метров над уровнем моря. Почвы — чернозёмы и в пойме Иловли — пойменные засолённые.

По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Саратова составляет 130 км, районного центра города Красноармейск — 59 км до административного центра сельского поселения села Каменка — 7,5 км.

Часовой пояс

Население 
Динамика численности населения по годам:

Учреждения 
 Отделение почтовой связи.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Красноармейского района (Саратовская область)
Немецкие колонии в Поволжье